Benet Lake ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Benet Lake (Illinois, Wisconsin), See im Lake County, Illinois und im Kenosha County, Wisconsin
 Benet Lake (Wisconsin), kleiner Ort im Kenosha County, Wisconsin

Siehe auch:
 Bennett Lake